A-ліга 2017 — 28-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Литви після здобуття незалежності. Титул чемпіона здобула Судува.

Клуби

Регулярний чемпіонат 

 

 

 
 

Примітки: 
1. Клуб Стумбрас візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2018—2019 як переможець кубка Литви 2017.

Позначення:

Результати

Матчі 1-14

Матчі 15-28

Чемпіонський раунд 

 

 
 

 

Примітки: 
1. Клуб Утеніс не отримав ліцензію на участь у А-лізі у наступному сезоні.
Позначення:

Результати

Лідери чемпіонату

Статистика

Хет-трики

Найкращі бомбардири

Плей-оф 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 жовтня/4 листопада 2017

|}

Посилання 
 «А» Ліга Литви
 А ліга на soccerway 

2017
Литва
2017 у Литві